Der Senat Schütz III war vom 24. April 1975 bis 2. Mai 1977 die Regierung von West-Berlin.

Einzelnachweise 

Schutz 3
Kabinett mit SPD-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung
Politik (West-Berlin)